Amarante steht für:
 Amarante, eine Stadt in der portugiesischen Region Norte
 Amarante (Piauí), eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Piauí
 Amarante do Maranhão, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Maranhão

Amarante ist der Familienname folgender Personen:

 José Alberto Albano do Amarante (1935–1981), brasilianischen Elektronikingenieur, Physiker und Oberstleutnant der Luftwaffe
 José Carlos Albano do Amarante (* 1942), brasilianischer General und Wissenschaftler